

Бестогай — село, район Байдібека, Туркестанська область
 Бестогай — аул, Єрейментауський район, Акмолинська область